Minter est un patronyme. Minter peut faire référence à :

Personnes 
 A. J. Minter (né en 1993), joueur de baseball américain
 Alan Minter (1951-2020), ancien boxeur britannique
 Anne Minter (1963-), ancien joueur de tennis
 Charles-Frédéric Minter (1780-1847), peintre de portraits, miniaturiste et lithographe allemand
 Drew Minter (1955-), contre-ténor américain
 Louisiana Red (né Iverson Minter) (1932-)
 Jeff Minter (1962-), programmeur en informatique
 Kristin Minter (1965-), actrice américaine
 Kelly Jo Minter (1966-), actrice américaine
 Kirby Minter (1929–2009), joueur américain de basketball
 Mary Miles Minter (1902–1984), actrice américaine de film muet

Toponymes 
 Minter City, localité du Mississippi

Notes et références